Die römisch-katholische Pfarrkirche Pertisau steht in der Ortschaft Pertisau in der Gemeinde Eben am Achensee im Bezirk Schwaz in Tirol. Sie ist der Heiligen Dreifaltigkeit geweiht und gehört zum Dekanat Fügen-Jenbach in der Diözese Innsbruck. Das Bauwerk steht unter Denkmalschutz ().

Geschichte 
Die Kirche wurde in den Jahren 1966 bis 1968 nach Plänen von Clemens Holzmeister errichtet. 1973 wurde das Gotteshaus zur Pfarrkirche erhoben.

Kirchenbau 
Die Kirche hat einen vieleckigen Grundriss und ist im Inneren von einer Holzdecke gedeckt.

Literatur 
 Eben am Achensee. Pfarrkirche Hl. Dreifaltigkeit In: Dehio-Handbuch. Die Kunstdenkmäler Österreichs: Tirol. Bundesdenkmalamt (Hrsg.), Verlag Anton Schroll & Co, Wien 1980, ISBN 3-7031-0488-0, S. 229.

Weblinks

Einzelnachweise 

Pertisau
Pertisau
Pertisau
Pertisau
Pertisau
Pertisau
Pertisau
Bauwerk von Clemens Holzmeister
Pertisau
Bauwerk der Moderne in Tirol